Az egyesült arab emírségekbeli labdarúgó-válogatott az Egyesült Arab Emírségek nemzeti csapata, amelyet a Egyesült Arab Emírségekbeli labdarúgó-szövetség (arabul:الاتحاد الاماراتي لكرة القدم, magyar átírásban: Ittihád al-Imáráti li-Kurat al-Kadam) irányít.

Nemzetközi eredmények

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés 
 1976: Nem indult
 1980: Csoportkör
 1984: Csoportkör
 1988: Csoportkör
 1992: 4. hely
 1996: 2. hely 
 2000: Nem jutott be
 2004: Csoportkör
 2007: Csoportkör
 2011: Csoportkör
 2015: Bronzérmes

További információk 
 Egyesült Arab Emírségek a FIFA.com-on  
 Egyesült Arab Emírségek az AFC.com-on 
 Egyesült Arab Emírségek mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Arab Emírségek.htm Egyesült Arab Emírségek mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Egyesült Arab Emírségek a national-football-teams.com-on 
 Egyesült Arab Emírségek mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n 
 Egyesült Arab Emírségek a transfermarkt.de-n 
 Egyesült Arab Emírségek a weltussball.de-n 
 Egyesült Arab Emírségek a fedefutbol.net-en 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott